Iena – nome comune della famiglia di mammiferi Hyaenidae
Iéna – stazione della metropolitana di Parigi
Pont d'Iéna – ponte di Parigi
I.E.N.A. – album di Clementino del 2011
IENA – sigla della casa automobilistica Industria Economica Nazionale Automobili, attiva a Lodi tra il 1922 e il 1925

Pagine correlate 
Jena (disambigua)